Глазирін Анатолій Олексійович (1951—2000) — український співак (бас). Народний артист України (1999).
 Глазирін Олександр Федорович (1829—?) — російський архітектор.
 Глазирін Олексій Олександрович (1922—1971) — радянський актор театру та кіно.
 Глазиріна Катерина Іванівна (1987) — російська біатлоністка, призерка чемпіонатів Європи з біатлону.